Алексе́евский переу́лок:
 Алексеевский переулок — старое (до 1922 года) название Коммунистического переулка в Москве.
 Алексеевский переулок — переулок в Оренбурге.
 Алексеевский переулок — переулок в Сестрорецке (Санкт-Петербург).